Джелалаба́д (,  — Джалалабад) — город и административный центр провинции Нангархар в Афганистане. Транспортный и торгово-распределительный пункт (с/х продукция) на дороге Кабул — Пешавар (Пакистан), у реки Кабул.

Основан падишахом Могольской империи Джелал ад-дином Акбаром в 1570 году.

Около Джелалабада сохранились остатки буддийских сооружений I—VII вв.

В 1989 году — место крупного сражения между войсками афганского правительства Наджибуллы, пришедшего к власти при поддержке СССР в ходе Афганской войны, но в значительной степени утратившего его реальную поддержку после вывода ОКСВА, и подразделениями исламистов-моджахедов, поддерживаемых США и Пакистаном.

Население около 168 000 (2004 г.).

Климат

Галерея

Примечания

Литература 
 

Города Афганистана